Кубла-Устюрт (, ) — посёлок городского типа в Кунградском районе Каракалпакстана, Узбекистан. Посёлок расположен в 60 км к востоку от железнодорожной станции Жаслык (на линии Найманкуль — Бейнеу).

Возник при строительстве магистрального газопровода. Статус посёлка городского типа с 1964 года. До 1990-х годов носил название Комсомольск-на-Устюрте.

Население

Ссылки 

Переименованные населённые пункты Каракалпакстана
Посёлки городского типа Кунградского района